KFUM-Kameratene Oslo is een Noorse omnisportvereniging van de lokale YMCA uit Oslo. De vereniging doet aan voetbal, zaalvoetbal, volleybal en atletiek. Er wordt gespeeld in de KFUM Arena in de wijk Ekeberg.

Geschiedenis

Voetbal
De voetbalafdeling won in 2008 haar poule in de 3. divisjon en promoveerde na play-offs. In 2015 won KFUM haar poule in de 2. divisjon en promoveerde voor het eerst naar de 1. divisjon maar degradeerde het jaar erna meteen. In 2018 promoveerde de club opnieuw en nu met meer succes, want nu werden de play-offs voor promotie naar de Eliteserien gehaald. Daarin sneuvelde de club in de tweede ronde tegen IK Start.

De zaalvoetbalafdeling werd in het seizoen 2009/10 Noors kampioen.

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Externe links
 Officiële website

Noorse omnisportvereniging
Oslo
Sportclub in Oslo